Střížovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Střížovice (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Střížovice (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Střížovice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar